Maamoun ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Maamoun (* 1979), ägyptischer Tennisspieler
 Karim-Mohamed Maamoun (* 1991), ägyptischer Tennisspieler

Siehe auch: 
 Ma'mun
 Mamoun